Stadsgewest Haaglanden
Medisch Centrum Haaglanden
Politie Haaglanden
Hulpverlenings Regio Haaglanden